Denumirea de Konuș se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Konuș, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Konuș, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv.